Șișești oder Sisești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șișești (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Sisești (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți